Babalola ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul-Mumin Babalola (* 1984), nigerianischer Tennisspieler
 Joseph Ayo Babalola (1904–1959), nigerianischer Prediger und Kirchengründer
 Solomon Adeboye Babalola (1926–2008), nigerianischer Dichter und Wissenschaftler